Panholz ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Panholz (Fürstenstein), Gemeindeteil der Gemeinde Fürstenstein, Landkreis Passau, Bayern
 Panholz (Inzell), Gemeindeteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Panholz (Thyrnau), Gemeindeteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Panholz (Gemeinde Altenfelden), Ortsteil der Marktgemeinde Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Panholz (Gemeinde Bad Kreuzen), Ortsteil der Gemeinde Bad Kreuzen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Panholz (Gemeinde Furth), Ortslage der Gemeinde Furth bei Göttweig, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Panholz (Gemeinde Grein), Katastralgemeinde der Stadt Grein, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Panholz (Gemeinde Sankt Aegidi), Ortsteil der Gemeinde Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Panholz (Gemeinde Texingtal), Ortsteil der Gemeinde Texingtal, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Panholz (Gemeinde Waidhofen), Ortsteil der Stadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Panholzer
 Bahnholz
 Bannholz
 Ponholz